Мережа захисту національних інтересів «АНТС» — громадська організація зареєстрована в Україні в 2019 році. Мережа «АНТС» об'єднує парламентарів та урядовців, експертів та практиків, які об'єднані справою захисту її національних інтересів.

Мета та напрямки діяльності 
Мета діяльності організації - суб'єктивізувати Україну як лідера регіону і «м'яку» силу, трендсеттера демократичних перетворень на пострадянському просторі. Напрямки діяльності: зміна культура політики, прискорення реформ, стійкість державотворення, реформа та забезпечення курсу України на НАТО та ЄС, міжнародна політика, національна ідентичність, захист демократичних цінностей.

Члени організації 

 Ганна Гопко — Голова правління, експертка із зовнішньої політики та міжнародних відносин. Кандидатка наук із соціальних комунікацій. Народна депутатка України та Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, 2014—2019.
 Остап Єднак, експерт із публічної політики, управління та міжнародних відносин. Народний депутат Верховної ради України VIII скликання, секретар комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики. Співавтор законів про захист довкілля. Член виконавчого комітету Interpol Forestry Crime Working Group, Global MBA.
 Оксана Юринець, професорка Національного університету «Львівська політехніка». Народний депутат Верховної ради України VIII скликання. Голова української делегації у ПА НАТО, 2018—2019.
 Ярослав Сидорович, математик. Експерт з питань законодавчої підтримки реформ, бюджетної, податкової та фінансової політики, інформаційних технологій. Директор Головного департаменту з питань впровадження реформ, Адміністрація Президента України, 2014—2019. Директор Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства фінансів України, 2005—2010.
 Наталія Веселова, експертка у галузі соціальної політики та питань реінтеграції. Народний депутат Верховної ради України VIII скликання, секретар Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Співавторка законів щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Співзасновниця добровольчого батальйону «Донбас».
Юлія Вусенко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Східноєвропейського національного університету, секретарка Луцької міської ради у 2015— 2017 роках.
 Людмила Долгоновська, начальник управління стратегічних комунікацій Луганської обласної державної адміністрації, 2016—2018. Кандидат філософських наук.
 Ярина Ясиневич, директорка програм Центру досліджень визвольного руху. Кураторка виставок та видавничих проєктів з історичного нон-фікшину. Експертка у галузі комунікацій та управління для неурядових організацій, культурних інституцій та органів влади. Член правління Реанімаційного пакету реформ.
 Люсьєна Шум, фахівчиня із впровадження культурних інновацій в бібліотечній справі, виконавча директорка Благодійного фонду «Бібліотечна країна».
 Остап Кривдик, фахівець із міжнародної безпеки і стратегічного планування, експерт Аналітичного центру УКУ.  Перелік учасників ГО.

Діяльність 

 Проєкт «Адвокати спільнот» за підтримки Європейського фонду демократії спрямований на створення ресурсного центру та майданчика для взаємодії регіональних активістів, проведення місцевих адвокаційних кампаній та надання професійних консультацій з управління, прав людини, децентралізації та інших тем, проведення обміну досвідом серед членів регіональних мереж.
 Дискусія «Об‘єднані зусилля-2020» як відповідь на «Кавказ-2020». Україна в епіцентрі цивілізаційного протистояння
 Публічна дискусія на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність»
 Форум «Нове місцеве самоврядування: амбітний порядок денний для співпраці з ЄС» за участі депутатів Європейського парламенту та представників новостворених громад.
 Міжнародна дискусія про шлях України до Альянсу «Україна — НАТО: візія-2030»
 За результатами кампанії «Марафон з кандидатом» проведена прес-конференція «Місцеві вибори 2020: час гідних чи наступу олігархів з російською агентурою на місцеве самоврядування?»
 Навчальна програма для депутатів місцевих рад та підписання Меморандуму із Асоціацією ОТГ.
 Проєкт «Екологізація демократії участі: на захисті екологічних прав» спільно з МБО «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) та Zoï Environment Network за підтримки Посольства Нідерландів в Україні

ХаризмаUA 
Харизма UA — проєкт з розкриття потенціалу України через історії успіху унікальних постатей, які показують тяглість харизми України як держави, що народжує лідерів в багатьох сферах національного та світового масштабу.

 Свідоме дитинство Козака Михайлика: про історію, героїв і майбутнє України
 Майя Москвич: як ветеранка стала золотою призеркою «Ігор нескорених»
 Невідоме Межигір'я - святиня української нації
 Лідер гурту OT VINTA про творчість і життєві принципи | Юрій Журавель
 Головна редакторка газети "День" Лариса Івшина про революції, олігархат, журналістику і віру в Україну
 Як гурт "Гайдамаки" популяризують українську культуру
 Микола Стецьків: про участь у війні, щастя і бізнес в Україні

Публікації 

 Під час нинішньої сесії Верховна Рада найменше займалася безпекою та обороною 
 Медики та пацієнти вимагають від влади гарантованого законом фінансування охорони здоров'я 
 Ефективне державне регулювання пенсійних накопичень: ризики та перспективи 
 Влада має ретельно готуватися до Саміту Україна-ЄС — експерти 
 Прогрес виконання Угоди про Асоціацію з ЄС у 2020 році складає 26 % — аналітика 
 Ганна ГОПКО: «Головний виклик для нашої зовнішньої політики — це внутрішня дезорганізованість» 
 «Має прийти час гідних», інтерв'ю Ганни Гопко, газета «День» 
 Vision 2030 for Ukraine-NATO 
Appeasing Vladimir Putin’s Russia Will Only Embolden It 
 Чи може Україна бути адвокатом корінних народів РФ? 
 Аналітичний звіт з дотримання екологічних прав громадян

Примітки

Офіційні сторінки 

 Сторінка в Facebook 
 Вебсторінка 
 YouTube канал
Twitter
Instagram